Thanh Sơn (Hải Dương)
 Thanh Sơn (Ba Chẽ, Quảng Ninh)
 Thanh Sơn (Uông Bí, Quảng Ninh)
 Thanh Sơn (Lạng Sơn)
 Thanh Sơn (Nghệ An)
 Thanh Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa)
 Thanh Sơn (Như Xuân, Thanh Hóa)
 Thanh Sơn (huyện in Phú Thọ)
 Thanh Sơn (thị trấn in Phú Thọ)
 Thanh Sơn (Hà Nam)
 Thanh Sơn (Định Quán, Đồng Nai)
 Thanh Sơn (Tân Phú, Đồng Nai)
 Thanh Sơn (Ninh Thuận)
 Thanh Sơn (Trà Vinh)
 Thanh Sơn (Hải Phòng)
 Thanh Sơn (Bắc Giang)

Zie ook:
 Thành Sơn (doorverwijspagina)